

Patronyme 

 Ainhoa Sanz (1989-), coureuse de fond espagnole ;
 Alejandro Sanz (né en 1968), musicien espagnol ;
 Ángel Sanz-Briz (1910-1980), diplomate espagnol ;
 Didier Sanz, journaliste français spécialisé dans l'informatique ;
 Elena Sanz  (1844-1898), chanteuse d'opéra espagnole ;
 Emília Baró i Sanz (1884-1964), est une comédienne de théâtre catalane.
 Enrique Sanz (1989-), coureur cycliste espagnol ;
 Erika Sanz Moreno (née en 1980), actrice et danseuse espagnole ;
 Fernand Sanz (1881-1925), coureur cycliste français ;
 Gaël Sanz (1977-), footballeur français ;
 Gaspar Sanz (1640-1710), compositeur et guitariste baroque espagnol ;
  ;
 Janet Sanz (1984-), femme politique espagnole
 Jean-Claude Sanz (né en 1943), joueur français de rugby à XV ;
 Jorge Sanz (1969-), acteur espagnol ;
 Julio Sanz (1938), coureur cycliste espagnol ;
 Laia Sanz (1985-), pilote motocycliste espagnole ;
 Lorenzo Sanz Mancebo (1943-2020), ancien président du Real Madrid ;
 Luís Javier García Sanz (né en 1978), footballeur espagnol ;
 Manuel Sanz Domínguez (1887-1936), prêtre espagnol, martyr et bienheureux catholique.
 Marta Sanz-Solé (1952-), mathématicienne espagnole ;
 Marcelino Sanz de Sautuola (1831-1888), archéologue espagnol ;
 Pierre Sanz (1680-1747), missionnaire et vicaire apostolique en Chine, saint catholique ;
 Vicente Sierra Sanz (1914-2006), footballeur espagnol.
Patronyme hispanique